4427-й эвакуационный госпиталь — формирование (учреждение, эвакуационный госпиталь) медицинской службы РККА в Великой Отечественной войне, госпиталь военного времени, в котором оказывалась медицинская помощь и происходило лечение поражённых и больных.

Так же встречается наименование — 4427-й фронтовой эвакогоспиталь, 4427 сортировочный эвакуационный госпиталь, 4427 контрольно-эвакуационный госпиталь, военный госпиталь.

Сокращённое наименование — эвакогоспиталь № 4427, ЭГ 4427, ВГ № 4427, СЭГ № 4427, КЭГ № 4427.

Условное наименование — ПП в/ч № 86724.

История 
Сформирован 20.09.1941 в городе Астрахань, Сталинградской области. Располагался в Астраханской средней школе № 46 на улице Желябова дом 26 и на улице Тургенева дом 4.

Расформирован в октябре 1945 года.

Полное наименование 
4427-й эвакуационный госпиталь в составе 61-го фронтового эвакуационного пункта.

Участие в битвах и сражениях 
 Сталинградская битва
 Миусская операция
 Донбасская операция
 Мелитопольская операция
 Крымская наступательная операция
 Карпатско-Ужгордская операция
 Западно-Карпатская стратегическая операция
 Пражской стратегической операции

Дислокация

В составе 
 Сталинградский фронт — 1941—1942 годы
 Южный фронт — 1942—1943 годы
 4-й Украинский фронт — 1943—1945 годы.

Начальники госпиталя 
 23.IX.1941 — VI.1944 — Зюзин Виталий Николаевич 17.06.1906 г.р. майор м/с
 VI.1944 — VIII.1944 — Медведев Павел Фёдорович 16.06.1891 г.р., капитан м/с
 VIII. 1944 — VI.1945 Гуринович Исидор Филиппович 14.05.1902 г.р., подполковник м/с.

См. также 
 Эвакуационный госпиталь
 Эвакуационный пункт

Вхождение в действующую армию 
Госпиталь входил в состав действующей армии в следующие периоды:

13.07.1942 — 31.08.1943

05.10.1943 — 26.02.1944

31.08.1944 — 11.05.1945.

Госпитали